Ґміна Славно може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Славно (Опочинський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві
 Ґміна Славно (Славенський повіт) — сільська ґміна у Західнопоморському воєводстві